ARN o Arn puede referirse a:
 Ácido ribonucleico.
 Aeropuerto de Estocolmo-Arlanda (Suecia) en su código IATA.
 George Arnott Walker Arnott, por su abreviatura de nombre científico (Arn.).
 Idioma mapuche, por su código ISO 639-2.
 Gréta Arn, tenista húngara.

Siglas